Stadionul Unirea este un stadion multifuncțional din Dej, stadion oficial al clubului de fotbal Unirea Dej. Stadionul are o capacitate de 6.000 de locuri pe scaune.

Referințe 

Stadioane de fotbal din România